JN peut faire référence à :
 Excel Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Évangile selon Jean ;
 Épîtres de Jean ;
 Le JN, pour Jornal Nacional, journal télévisé du soir du réseau de télévision brésilien Globo.

Code